В Ярославской области есть ещё восемь деревень с таким названием
 
Андреевское — деревня Октябрьского сельского округа в Октябрьском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области .

Деревня расположена на левом берегу реки Сонохта, к северу от дороги  Ярославль—Рыбинск. На том же берегу, но выше по течению, с южной стороны дороги центр сельского поселения посёлок Октябрьский. На противоположном берегу Сонохты находится деревня Ильинское .

На 1 января 2007 года в деревне не числилось постоянных жителей . Почтовое отделение, находящееся в посёлке Октябрьский, обслуживает в деревне Андреевское 11 домов.

Примечания 

Населённые пункты Октябрьского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области